«Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» () — американский мультфильм, созданный Майком Джаджем и основанный на мультсериале «Бивис и Баттхед». Сиквел мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Премьера мультфильма состоялась на потоковом сервисе Paramount+ 23 июня 2022 года.

Сюжет 
Хайленд, штат Техас, 1998 год. Бивис и Баттхед случайно сжигают школьную научную выставку. Судья, который выносит вердикт по их делу, находится под впечатлением от сериала «Прикосновение ангела», поэтому решает, что в дурном поведении этих подростков виновато общество. Он даёт им шанс на исправление, отправляя в лагерь в Космический центр имени Линдона Джонсона. Там на Бивиса и Баттхеда производит большое впечатление симулятор стыковки космических кораблей, так как процесс стыковки похож на половой акт. В НАСА решают подготовить этих ребят как астронавтов и позволить поучаствовать в настоящей стыковке. Подобный поворот должен привлечь внимание американцев к космической программе, так как ей уже давно никто не интересуется. Капитан астронавтов Серена Райан предлагает Бивису и Баттхеду пройти подготовку для полёта в космос. Мальчики считают, что Серена предлагает им пройти подготовку для секса с ней в космосе, поэтому соглашаются.

После подготовки Бивис и Баттхед вместе с другими астронавтами отправляются на шаттле «Индевор» в космос. Там они случайно разрушают и сам шаттл и орбитальную станцию «Мир». Из-за малого количества оставшегося на шаттле кислорода Серена решает пожертвовать собой, чтобы спасти остальных астронавтов, однако раздражённая поведением Бивиса и Баттхеда, она выбрасывает в открытый космос их. Полетав немного в открытом космосе, Бивиса и Баттхеда засасывает в себя чёрная дыра.

Бивиса и Баттхеда телепортирует в 2022 год в Галвестон, штат Техас. Там их встречает изображённая на плакате Серена Райан, которая переизбирается в губернаторы штата. Мальчики с интересом принимаются изучать новые технологии в лице смартфона. В Пентагоне же узнают, что через пространственно-временной разрыв в Галвестоне прошли двое неких существ и отправляются на их поиски. В свою очередь Серена Райан узнаёт на фотографии с одного из своих штабов, что каким-то образом на Землю вернулись Бивис и Баттхед. Она решает, что должна найти их и убить, чтобы на свет не всплыла история о том, что она уже убила их ранее в космосе. Бивис и Баттхед тем временем встречают Умного Бивиса и Умного Баттхеда из другой мультивселенной. Пришельцы сообщают, что Бивису и Баттхеду нужно срочно пройти через портал расположенный на Эвересте, чтобы спасти обе их вселенные.

В смартфоне Бивис и Баттхед случайно активируют виртуальную голосовую помощницу «Сири», которую принимают за Серену Райан. Бивис начинает проникаться чувствами к Сири. Мальчики думают, что Серена ждёт их у них дома и отправляются туда. По дороге Бивис роняет телефон в биотуалет на стройке, а после их в этом туалете перевозят в колледж. Там они попадают на лекцию, где узнают, что обладают «привилегией белых». Бивис и Баттхед используют эту свою «привилегию», чтобы всё крушить. В итоге они попадают в тюрьму. Там один из заключённых просит Бивиса спрятать некие таблетки, но Бивис начинает их есть, превращаясь в Великого Кукурузо, своё гиперактивное альтер эго, и невольно поднимает в тюрьме бунт. Тюремный надзиратель, растроганный таким поведением Бивиса и находясь под впечатлением от сериала «Прикосновение ангела», освобождает Бивиса и Баттхеда.

Мальчики, наконец, добираются до своего дома. Там они не находят Серену, но обнаруживают, что их дом прошёл реновацию и выставлен на продажу. Бивис и Баттхед ссорятся и расходятся в разные стороны. Правительственные агенты и Серена отлавливают их по одному. Мальчикам пытается помочь и устраивает им побег помощник Серены Хартсон. После погони, во время которой правительственные агенты вместе с Серенной гонятся за Бивисом и Баттхедом, а сами Бивис и Баттхед гонятся за Сереной, вся компания оказывается в доме Бивиса и Баттхеда.

Ситуация проясняется, что никакой угрозы эти дети не несут, так как являются всего лишь похотливыми подростками. Бивис пытается рассказать Серене о своих чувствах, но его прерывает появившийся из другого мира Умный Бивис. Серена уходит вместе с Умным Бивисом в его вселенную. Тем временем в портал, который вместо Эвереста был переоткрыт в туалете дома Бивиса и Баттхеда, засосало Хартсона. В обмен на молчание обо всей этой истории правительство покупает Бивису и Баттхеду новый телевизор. В другой вселенной Умному Бивису удаётся заняться сексом с Сереной, тем самым он становится единственным Бивисом во всех вселенных, которому удалось когда-либо заняться сексом.

Роли озвучивали 
 Майк Джадж — Бивис и Баттхед во всех своих версиях / Дэвид ван Дриссен / директор МакВикер
 Андреа Сэвадж — Серена Райан
 Нат Факсон — Джим Хартсон
 Гэри Коул — Мэттисон
 Крис Диамантопулос — офицер полиции / заключённые / сотрудники тюрьмы
 Дэвид Херман — немецкий турист / Гейдж / тюремный надзиратель
 Брайан Хаски — Ричард Вак
 Чи Макбрайд — Меткалф / судья
 Тиг Нотаро — профессор
 Стивен Рут — тюремный татуировщик
 Мартин Старр — сотрудник тюрьмы / байкер
 Джимми О. Ян — специалист по полётам Юнг / Джефф
 Тоби Хасс — Тодд Иануцци
 Фил Ламарр — специалист по полётам / правительственные агенты / офицер полиции
 Токс Олагундойе — помощница на избирательной кампании / девушки из фантазии Баттхеда / студентки
 Зехра Фазал — девушка из фантазии Баттхеда
 Эшли Гарднер — Анита Росс
 Мэри Бёрдсонг — репортёр
 Тру Валентино — Маккейб / начальник тюрьмы
 Карлос Алазраки — специалист по полётам Вальдивия

Производство и премьера 
Производством фильма занимался Майк Джадж. Он и озвучил обоих главных героев. 2 июня 2022 года вышел трейлер мультфильма. Премьера состоялась на потоковом сервисе Paramount+ 23 июня 2022 года.

Примечания 

Кинокомедии США
Бивис и Баттхед
Сатирические мультфильмы США
Мультфильмы Paramount Pictures
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы на английском языке
Рисованные мультфильмы США 2020-х годов
Полнометражные мультфильмы США